Thiersbach kann stehen für:

 Thiersbach (Bad Griesbach im Rottal), Dorf der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Thiersbach (Flitterbach), rechter Zufluss des Flitterbach bei der Mittelmühle, Markt Thiersheim, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern, der in die Röslau entwässert

Siehe auch:
 Thierbach